Офицерский класс подводного плавания — учебное подразделение Российского императорского флота для подготовки квалифицированных офицеров подводного плавания. Образован в 1906 году в составе Учебного отряда подводного плавания в Либаве.

История 
В конце XIX — начале XX веков новым видом вооружения на море в европейских странах стали подводные лодки (ПЛ). С января 1901 года, по предложению главного инспектора кораблестроения России генерал-лейтенанта Е. Н. Кутейникова, началось проектирование и строительство боевых подводных лодок. 4 января 1901 года Морское министерство утвердило «Строительную комиссию подводных лодок», которую возглавил инженер-кораблестроитель И. Г. Бубнов, он же разработал проект первой отечественной подводной лодки «Дельфин». Лодка была построена и 18 июня 1904 года вошла в состав Балтийского флота

В связи с началом серийного строительства подводных лодок остро встал вопрос о подготовке офицеров-специалистов и команд для службы на них. Комплектование формируемых экипажей ПЛ проходило исключительно из добровольцев, их практическое обучение проводилось непосредственно на подводной лодке «Дельфин». Учителем и наставником первых подводников был командир лодки капитан 2 ранга М. Н. Беклемишев.

В феврале 1906 года по инициативе заведующего подводным плаванием Императорского флота контр-адмирала Э. Н. Щенсновича в Либаве (при порте императора Александра III) началось формирование Учебного отряда подводного плавания. а указом императора Российской империи Николая II в классификацию судов военного флота был включён новый класс боевых кораблей — подводные лодки (День моряка-подводника).  года указом императора № 27614 Учебный отряд подводного плавания был учреждён официально.

Начальником отряда был назначен Э. Н. Щенснович. 27 марта — определён штат отряда, а 3 июня 1906 года приказом по Морскому ведомству утверждено «Положение об Учебном отряде подводного плавания», которым предусматривалось формирование при отряде: командования отряда, Офицерского класса и Школы рядовых.

В состав отряда вошли все наличные подводные лодки Балтийского флота: учебное судно «Хабаровск», подводные лодки «Пескарь», «Белуга», «Сиг», «Стерлядь», «Минога», «Окунь», «Макрель». На этих подводных лодках начали проходить подготовку первые 7 офицеров и 20 матросов, из числа офицеров и команд подводных лодок, вошедших в состав Отряда и уже имевших опыт подводного плавания. Размещались учащиеся на учебном судне «Хабаровск».

До 1 ноября заканчивался набор офицеров в отряд и начинался зимний период обучения. Офицеры изучали теоретические основы и устройство подводных лодок. В летний период обучения, продолжавшийся с апреля по сентябрь включительно, офицеры-слушатели распределялись по подводным лодкам. В практических плаваниях они сначала последовательно исполняли обязанности нижних чинов каждой специальности: рулевой, минной, минно-машинной и водолазной. В заключительный период обучения офицеры практиковались в управлении лодками, торпедной стрельбе, участвовали в тактических учениях. Общая продолжительность обучения офицеров составляла 10 месяцев.

В 1907 году был произведён первый выпуск 68 офицеров. Вместе с выпускниками этого класса экзамен держали и те офицеры, которые ранее служили на ПЛ и уже имели опыт подводного плавания. Всем выпускникам впервые циркуляром Главного морского штаба № 269 было присвоено звание офицера подводного плавания.

7 июня 1907 года начальником отряда подводного плавания на Балтийском море был назначен капитан 1 ранга П. П. Левицкий, который исполнял эту должность до 1911 года. В том же году он сдал экзамены за курс офицерского класса, и ему было присвоено звание офицера подводного плавания.

В 1908 году класс окончили 24 офицера, в 1909 — 11. Окончательно офицерский класс сформировался к 1909 году, были определены программы и порядок обучения, составлены учебные пособия. В офицерский класс принимались офицеры, от 5 до 24 кандидатов в год, прослуживших на надводных кораблях три года и пригодных по состоянию здоровья служить на подводных лодках.

Прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и успешно сдавшим выпускные экзамены, циркуляром Главного морского штаба присваивалось звание офицера подводного плавания и предоставлялось право на ношение специального нагрудного знака «Офицер подводного плавания», утверждённого 26 января 1909 года приказом № 19 по Морскому ведомству. Знак, изготовленный из серебра 84-й пробы, представлял собой круг, образованный якорь-цепью. Внутри круга — вертикально поставленный, обвитый канатом якорь Холла и горизонтально расположенный силуэт подводной лодки.

До первой мировой войны класс подводного плавания окончили около 120 слушателей, в том числе строевые офицеры флота, инженеры-механики, корабельные инженеры, офицеры по адмиралтейству и морские врачи 
В августе 1914 года в связи с началом Первой мировой войны Либавский Учебный отряд вместе с офицерским классом был переведён в Ревель, а в апреле 1915 года — в Петроград 

В 1918 году офицерский класс подводного плавания вместе с другими подобными классами и офицерскими школами преобразовали в Соединённые классы для подготовки специального комсостава РККФ.

Известные выпускники офицерского класса подводного плавания 

 Власьев, Сергей Николаевич (выпуск 1907)
 Вурм, Николай Васильевич (1909)
 Гадд, Александр Оттович (1907) 
 Гарсоев, Александр Николаевич (1911)
 Гудим, Николай Александрович (1907) 
 Дорожинский, Станислав Фаддеевич (1912)
 Зарубин, Николай Александрович (1911)
 Кейзерлинг, Архибальд фон (1908)
 Киверов, Сергей Яковлевич (1907)
 Клочковский, Вячеслав Евгеньевич (1907) 
 Кржижановский, Николай Людвигович (1907) 
 Левицкий, Павел Павлович (1911)
 Мациевич, Лев Макарович (1907), корабельный инженер
 Монастырёв, Нестор Александрович (1914)
 Подгурский, Николай Люцианович (1907)
 Подгорный, Яков Иванович (1907)
 Петров, Николай Александрович (1914), инженер-механик
 Ризнич, Иван Иванович (1907)
 Солдатов, Яков Саввич (1907), инженер-механик
 Щеглов, Александр Николаевич (1911)

Примечания 

Военно-учебные заведения Российской империи
Офицерские школы Российской империи